То́биас О́сипович Гу́ттари (; литературный псевдоним Ле́а Хе́ло, ; ) — советский финноязычный поэт и прозаик, переводчик и педагог.

Жил и работал в Карелии. Один из основоположников карельской национальной литературы, один из организаторов Карельской ассоциации пролетарских писателей (КАПП) и Союза писателей Карелии.

Выступал как очеркист и автор рассказов. Стих Гуттари эмоционален, близок к народной песне. На творчестве сказалось его увлечение поэзией Сергея Есенина и произведениями многих советских лирических поэтов, таких, как его ровесники Ярослав Смеляков, Борис Корнилов, Павел Васильев.

Биография

Детство и юность 
Родился в 1907 году в Санкт-Петербургской губернии в семье ингерманландских финнов. В большой крестьянской семье был младшим сыном. Детские и школьные годы прошли в деревне Муя.

В 1921 году в 14 лет Тобиас окончил сельскую школу и поступил в Гатчинский финский педагогический техникум, выпускавший учителей для финских школ.

Осенью 1924 года с 4 курса педагогического техникума по призыву комсомола прибыл в Петрозаводск, чтобы учить карельских детей грамоте. В сельских школах (1924—1927) и в Петрозаводске (1927—1929) Гуттари проработал учителем финского языка и литературы 5 лет.

Литературная карьера 
В 1927 году в Ленинграде начал выходить литературно-художественный журнал на финском языке «Soihtu» («Факел»), в нём также печатались произведения карельских авторов. С первых номеров журнале, а также в некоторых газетах, стали регулярно публиковаться короткие рассказы и лирические стихи подписанные Леа Хело. Такой псевдонимом взял себе молодой школьный учитель Тобиас Гуттари.

В 1930-е годы Гуттари редактировал издававшийся в Ленинграде журнал на финском языке «Punakantele» («Красное кантеле»). Выпустил сборники «Молодые сердца» и «Перешагиваю». Несколько книг было адресовано детям («Как родилась книга», «В лесах Карелии растет бумага» и др.).

В 1930 году вышел сборник стихов «Молодые сердца»/«Молодые мысли», посвящённый советской молодёжи.

В 1931 году журнал «Soihtu» перестал существовать, а «Пунакантеле» стал общим журналом писателей Ленинграда и Карелии. В 1932 году «Punakantele» получил новое название — «Rintama» («Фронт») . В конце 1933 года издательство журнала было переведено из Ленинграда в Петрозаводск. В 1932—1933 годы Тобиас написал несколько книг для детей.

В 1934 году принят в члены Союза писателей СССР.

В 1937 году был исключен из Союза писателей Карелии, но репрессий избежал.

Годы войны (1939—1945) 
С первых недель Великой Отечественной войны, несмотря на туберкулез легких, Гуттари работал на строительстве оборонительных сооружений, а в 1941 году добился отправки в действующую армию на Карельский фронт. На фронте, наряду с исполнением своих прямых офицерских обязанностей, он писал для газет статьи, рассказы и очерки, опубликовал циклы патриотических, лирических и сатирических стихов. Многие из них переводились на русский язык московскими и ленинградскими поэтами и позднее вошли в сборники.

В конце 1942 года был переведен в тыловую газету, так как Государственным комитетом обороны было принято решение о снятии с фронтов всех финнов, ввиду того, что Финляндия воевала на стороне фашистской Германии.
«На меня обрушился опять такой тяжелый удар, каких в жизни мне пришлось перенести так много! Не знаю, чем я их заслужил? Вчера утром узнал, что меня демобилизуют. Из действующей армии меня переводят в запас. Это удар такой неожиданный и жестокий, что и сейчас, спустя некоторое время, я чувствую себя тяжело травмированным, больным и душой и телом» запись в дневнике от 6 декабря 1942 года.

Послевоенные годы 
Подвергался травле в 1946 году.

В 1948 году Гуттари поселился в только что построенном доме № 8 по ул. Волховской в Петрозаводске, где и прожил до конца жизни.

Он скончался в декабре 1953 года. Похоронен на кладбище «Пески» в Петрозаводске.

Его дом на Волховской сохранился — находится напротив Крестовоздвиженского собора.

Семья 
Тобиас Гуттари был женат на Элине Степановне Пекки, фольклористе и писательнице, сестре Александра Пекки.

Произведения 
 Nuoret mielet. «Молодые умы», сборник стихов (1930)
 Astun yli. «Перешагиваю», сборник стихов (1931)
 Karjalan metsissä kasvaa paperia. «В карельских лесах растет бумага» / «В лесах Карелии растет бумага», книга для детей (1932—1933)
 «Как рождается книга», книга для детей (1932—1933)
 Punainen armeija — vartija valpas. «Красная Армия — верный страж», книга для детей (1933)
 Jokea voittamassa, о строительстве Нижнесвирской ГЭС (1933)
 Runoja. «Стихи» (1936)
 Laulu keväälle. «Песня весне» (1940)
 Minun maani. «Моя страна» (1947)
 «Моя страна» в рус. пер. (Москва, 1950)
 «Родина, тебе пою!» в рус. пер. (Петрозаводск, 1950)
 Valitut runot. (Петрозаводск, 1956)
 «Избранные стихотворения» в рус. пер. (Москва, 1959)
 Kertomuksia ja kuvauksia. (Петрозаводск, 1962)
 Jumalat remontissa. (1992)

Сочинения также напечатаны в книгах:
 Антология карельской поэзии, Петрозаводск, 1963
 Когда озеро цветёт, Петрозаводск, 1964.

Литература 
 Очерк истории советской литературы Карелии, Петрозаводск, 1969.
 «Пишу с фронта…», переписка, предоставлена А. С. Пекки, (журнал «Север» № 4-5, 1995 год)
 «Певец солнечной весны», статья А. С. Пекки в газете «Лицей» (№ 3-4, 2000 г.)

Примечания

Ссылки 
 Я снова здесь, на улицах твоих, Петрозаводск. К 90-летию со дня рождения Т. Гуттари — Леа Хело
 Армас Мишин. Поэт-лирик Леа Хело

Участники советско-финской войны (1941—1944)
Поэты СССР
Поэты России XX века
Поэты Карелии
Педагоги Карелии
Финские поэты
Похороненные на кладбище «Пески»